Kapalo Koto (Payakumbuh Selatan), een plaats in Indonesië
Kapalo Koto (Nan Sabaris), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing